Индийский удавчик () — неядовитая змея из семейства ложноногих.

Описание

Внешний вид 
Некрупная змея, обычно достигающая в длину около 60 см. Изредка встречаются более крупные особи длиной до 90 см.

Голова клиновидная, с щелевидными ноздрями и маленькими глазами. Тело цилиндрическое, покрыто мелкой гладкой чешуёй. Отличительной чертой является очень тупой конический хвост. Конец хвоста напоминает по форме голову, поэтому иногда бывает трудно различить передний и задний концы тела змеи.

Окраска от красновато-коричневой до желтовато-коричневой.

Образ жизни 
Обитает в сухих местностях: полупустынях с кустарниковой растительностью, в предгорьях. Предпочитает участки с песчаной или другой лёгкой и сыпучей почвой, в которую зарывается.

Активен ночью.

При опасности удавчик сворачивается в клубок и прячет голову в кольцах тела, а хвост выставляет наружу, имитируя голову и отвлекая внимание хищника от настоящей головы. Из-за такого оборонительного поведения индийского удавчика на хинди называют Do-muha, что значит «двухголовый».

Питание 
Индийский удавчик питается различными грызунами, такими как мыши и крысы. Некоторые особи поедают других змей.

Размножение 
Как и все удавчики, индийский удавчик — яйцеживородящая змея. Самки в июне рождают от 6 до 14 детёнышей.

Продолжительность жизни 
Максимальная продолжительность жизни индийского удавчика в неволе — 20 лет.

Ареал 
Индийский удавчик распространён в Иране, Индии и Пакистане.

Примечания

Литература 
 
 Daniels J. C. 2002. Book of Indian Reptiles and Amphibians. USA: Oxford University Press. ISBN 0-19-566099-4. pp. 252.
 Hallowell E. 1848. Description of a species of Eryx from Madras. Proc. Acad. nat. Sci., Philadelphia: 184.
 Russell P. 1801. A continuation of an account of Indian serpents: containing descriptions and figures from specimens and drawings, transmitted from various parts of India to the hon. Court of Directors of the East Indian Company. Volume 2. London, W. Bulmer and Co., 53 pp.

Ссылки 
 Indian animals. Red Sand Boa Eryx johnii
 Indian Sand Boa (Eryx johnii) на kingsnake.com
 

Ложноногие
Пресмыкающиеся Азии
Животные, описанные в 1801 году